

Rs, RS 
 .rs
 Число Роуза (Rs)
 RS — Rolling Stone (RS Russia)
 Rs — символ рупии

Компьютерная и радиотехника 
 RS — Recommended Standard
 RS-232
 RS-422
 RS-423
 RS-449
 RS-485
 RS-530

Астрономия 
 Звезда
 RS Кормы
 RS Змееносца
 RS Рака
 Переменные типа RS Гончих Псов (RS Canum Venaticorum, RS CVn)

Ракетно-космическая техника 
Rocket System, ракетная система
 RS-24 — ракетная система 24, Rocket System 24, RS-24
 RS-68
 RS-27A
 RS-2200

Радиолюбительские спутники
 RS-17a и RS-17b — радиолюбительские спутники созданные российско-французской командой школьников;
 RS-18
 RS-19

Транспорт 
 Тепловоз
 ALCO RS-3
 Авто
 Ford Focus RS
 Audi серии RS
 Audi RS 4
 Audi RS 6 и др.
 Porsche 550 RS
 Porsche 911 GT3 RS
 Porsche 997 GT3 RS
 Taunus 20M RS
 Renault Megane RS
 Класс
 Парусный спорт на летних Олимпийских играх 2008 — RS:X (женщины)
 Парусный спорт на летних Олимпийских играх 2008 — RS:X (мужчины)

Другое 
 RS-триггер
 RS-анализ
 Однонуклеотидный полиморфизм
 Rs1799913
 Rs1800532
 Rs1801133
 Rs7341475

См. также 
RS/6000
Автоматизированная система управления бизнесом RS-Balance 3
RS-Bank
RS-MMC